CBLT peut faire référence à :
CBLT-DT, chaîne de télévision canadienne du réseau CBC.
Commission du bassin du lac Tchad